UEFA Liga prvaka 2019./20. 65. je sezona najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 28. sezona od kada je natjecanje promijenilo svoj format i preimenovano iz Kupa europskih prvaka u UEFA Liga prvaka. U natjecanju sudjeluje 79, 80 ili 81 momčadi iz 54 nogometnih saveza, a samo Lihtenštajn nema predstavnika u ovom natjecanju. Prošlogodišnji prvak je bio Liverpool F.C.

Momčadi u natjecanju 
U sezoni 2019./2020. ukupno sudjeluje oko 80 momčadi iz 54 od 55 Uefina saveza (Lihtenštajn nema domaću ligu). Klubovi su razmješani prema Uefa koficijentima države iz koje dolaze: 

 Države ranga od 1 do 3 imaju 4 kluba
 Države ranga od 4 do 6 imaju 3 kluba
 Države ranga od 7 do 15 imaju 2 kluba
 Države ranga od 16 do 55 imaju 1 klub (bez Lihtenštajna). Pobjednici Lige prvaka i Europske lige imaju osigurano mjesto u Ligi prvaka za ovu sezonu u slučaju da se ne kvalificiraju preko njihovog nacionalnog prvenstva. Za UEFA Ligu prvaka 2019./20., nogometnim savezima se dodjeljuju mjesta u skladu s njihovim UEFA koeficijentom 2018. godine. Uzima se u obzir njihov učinak u europskim natjecanjima od 2013./14. do 2017./18.

Zemlje sudionice

Raspored natjecanja

Timovi 
Dobitnici Lige prvaka i Europske lige sezone 2018./19. su označeni s LP (Liga prvaka) i EL (Europska liga).

Kalendar natjecanja

Pretkolo

Kvalifikacije

Prvo kolo kvalifikacija

|}

Drugo kolo kvalifikacija

|-
!colspan=6|Put prvaka

|-
!colspan=6|Put neprvaka

|}

Treće kolo kvalifikacija

|-
!colspan=6|Put prvaka

|-
!colspan=6|Put neprvaka

|}

Doigravanje

|-
!colspan=6|Put prvaka

|-
!colspan=6|Put neprvaka

|}

Grupna faza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Završni dio 
Ždrijeb je održan 16. prosinca 2019. godine. Prve utakmice odigrane su 18., 19., 25. i 26. veljače, a četiri od osam uzvratnih utakmica 10. i 11. ožujka 2020. godine. UEFA je premjestila datume ostalih utakmica na 13. veljaču 2020. godine zbog pandemije COVID-a 19. Dana 17. lipnja 2020., UEFA je najavila da će se preostale uzvratne utakmice biti odigrane 7. i 8. kolovoza 2020. godine.

Lokalne građanske i medicinske vlasti okrivile su prvu utakmicu između Atalante i Valencije za doprinos izuzetno visokoj koncentraciji slučajeva COVID-a 19 u Bergamu iz kojeg dolazi Atalanta. Nekoliko navijača i igrača Valencije također je imalo pozitivne dijagnoze po povratku s utakmice.

Finale

Statistike

Strijelci 

Izvor:

Asistenti 

Izvor:

Izvori

Vanjske poveznice 

 UEFA Liga prvaka (službena stranica)

2019-20